

Toponyme

Corrales, municipalité dans le département de Boyacá

Corrales de Duero, commune de la province de Valladolid, Castille-et-León ;
Corrales del Vino, commune de la province de Zamora, Castille-et-León ;
Los Corrales, commune dans la province de Séville, Andalousie ;
Los Corrales de Buelna, commune située en communauté autonome de Cantabrie.
Corrales, Aljaraque , commune de la province de Huelva, Andalousie

Corrales, village du comté de Sandoval

Patronyme
Diego Corrales (1977-2007), boxeur américain ;
Iván Corrales (1974- ), basketteur espagnol ;
Jorge Luis Corrales (1991-), footballeur cubain ;
Manuel Corrales (1982-), footballeur péruvien.

Voir aussi
Corrales de comedias, théâtres permanents aménagés dans les cours intérieures.